Shake It Off (Mariah Carey-dal)
 Shake It Off (Taylor Swift-dal)